Le merisier (Prunus avium) est un arbre de la famille des rosacées. 
 Au Québec (en menuiserie et dans la tradition), le mot merisier dénote le bouleau jaune (Betula lutea). Au Canada, il est aussi attribué au cerisier de Pennsylvanie (Prunus pensylvanicaou).
Il est composé de feuilles alterne simples, le haut du pétiole renferme une glande avec un nectar qun attitre les fourmis.

Odonymes 
 La route des Merisiers à Paris (Bois de Vincennes). 
 Le sentier des Merisiers à Paris.